Mecca kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Suehn Mecca District, distrikt, Bomi County,

Saudiarabien 

 Mecka, stad,

USA 

 Mecca (ort i USA, Indiana), Parke County, 
 Mecca, Kalifornien, ort, Riverside County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade Saudiarabienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar